Владимир Цыбин:
 Цыбин, Владимир Дмитриевич (1932—2001) — советский и российский поэт, прозаик, критик, переводчик.
 
 Цыбин, Владимир Яковлевич (1903—1955) — советский военный деятель, генерал-лейтенант инженерно-технической службы.